Klipptjärn kan avse:
Klipptjärnen i Åsele kommun
Klipptjärn (naturreservat) omkring Klipptjärnen